Mendham steht für:

 Mendham (New Jersey), eine Ortschaft im Morris County (New Jersey), im US-Bundesstaat New Jersey
 Mendham (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Mendham (Suffolk), eine Ortschaft in Suffolk, England
 Mendham Towenship, ein Ort im Morris County (New Jersey), im US-Bundesstaat New Jersey

Mendham ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Mendham (* 1983), britischer Sänger, Saxophonist und Bandleader